Elektronenzuigende groep 
 Eurogroepwerkgroep
 ICAO-afkorting voor de Duitse luchtvaartmaatschappij Eurowings